Regno Unito
Dunston – parrocchia civile del Lincolnshire
Dunston – paese del Tyne and Wear